Чемпіонат Австрії 1957/58 () — 47-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Вдруге титул чемпіона Австрії здобув Вінер Шпорт-Клуб.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1957/58 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1957/58 на rsssf 

1958
Австрія
Австрія